est la formule brute de plusieurs isomères. 

 thiophénol, numéro CAS 
 thiépine, numéro CAS 
 2-éthènylthiophène, numéro CAS 
 3-éthènylthiophène, numéro CAS 
 1-(prop-1-yn-1-ylsulfanyl)prop-1-yne, numéro CAS 
 1-(méthylsulfanyl)penta-1,3-diyne, numéro CAS 
 1-(éthynylsulfanyl)-1-butyne, numéro CAS 
 2,5-cyclohexadiène-1-thione, numéro CAS 
 3-thiabicyclo[3.2.0]hepta-1,4-diène, numéro CAS 
 7-thiabicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diène, numéro CAS 
 7-thiabicyclo[4.1.0]hepta-2,4-diène, numéro CAS 
 6-méthyl-5-thiabicyclo[2.1.1]hexa-1,3-diène, numéro CAS